Ниже представлен спи́сок острово́в Великобрита́нии. Великобритания распространяет свой суверенитет над тысячами островов и несколькими заморскими территориями. Ниже представленные британские острова сгруппированы по составным частям или заморским территориям. Крупнейшим британским островом является Великобритания, представляющая собой основную часть территории страны и девятый по величине остров в мире.

Великобритания 

 Великобритания (крупнейший остров Европы)

Англия

Северная Ирландия 
Северная Ирландия находится на острове Ирландии, см. список островов Ирландии и список пресноводных островов Ирландии

 Боа (остров)
 Коупленд (острова)
 Кэннон (скала)
 Ластимор
 Ратлин
 Рэмс
 Уайт (остров, Ферманах)

Уэльс

Шотландия

Заморские территории

Ангилья 
 Ангилья
 Ангиллита
 Дог
 Прикли-Пэр-Кейс
 Сэнди (Сэнд)
 Скраб (остров)
 Сил
 Сомбреро (Ангилья), также известный как Хэт

Акротири и Декелия 
Кипр

Бермудские острова

Британская антарктическая территория 
На значительную часть Британской антарктической территории претендуют Чили и Аргентина. Ни одна претензия, в том числе британская, не получила широкого международного признания, поэтому Территория существует лишь виртуально. Все претензии регулируются Договором об Антарктиде.

Британская территория в Индийском океане 
Остров Диего-Гарсия, на котором с 1973 г. размещена крупнейшая военная база США, и весь архипелаг Чагос по решению Международного суда ООН 2019 г. должны быть возвращены Великобританией Маврикию, что подтвердила своим голосованием Генеральная ассамблея ООН (116 стран «за», 56 воздержались, а 6 проголосовали «против», в том числе Великобритания и США).

Британские Виргинские острова

Остров Вознесения 
Остров Вознесения — зависимая территория Святой Елены.

 Остров Вознесения
 Боусн-Берд
 Боусн-Берд (скала)
 Тартар (скала)
 Уайт (скалы)

Каймановы острова 
 Большой Кайман
 Кайман-Брак
 Малый Кайман
 Оуэн (остров)

Монтсеррат 
 Монтсеррат
 Гоут-Айлет
 Литл-Редонда

Острова Питкэрн 
 Дюси
 Акадия-Айлет
 Пандора-Айлет
 Уэстуорд-Айлет
 Эдвардс-Айлет
 Оэно
 Питкэрн (остров)
 Хендерсон (остров)

Остров Святой Елены 
 Остров Святой Елены

Острова Теркс и Кайкос 
 Теркс
 Гранд-Терк
 Солт-Кей (остров)
 Коттон (банка)
 Кайкос
 Ист-Кайкос
 Мидл-Кайкос
 Норт-Кайкос
 Провиденсьялес
 Пэррот (банка)
 Саут-Кайкос
 Уэст-Кайкос

Тристан-да-Кунья 
Тристан-да-Кунья — зависимая территория Святой Елены.

 Гоф (зависимая территория Тристан-да-Куньи)
 Инаксессибл (остров)
 Найтингейл (острова)
 Мидл (остров)
 Найтингейл (остров)
 Штольтенгоф
 Тристан-да-Кунья

Фолклендские (Мальвинские) острова 

Аргентина считает Фолклендские острова своей территорией, см: Проблема принадлежности Фолклендских островов.

Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова 
Аргентина считает Южную Георгию и Южные Сандвичевы острова своей территорией. См. Принадлежность Фолклендских островов.

См. также 
Зависимые территории короны не входят в состав Великобритании. Об островах, на которые распространяется их администрация, см.:

 Список островов округа Гернси
 Список островов округа Джерси
 Список островов Острова Мэн

Списки островов по странам
Острова Британских островов